Tanár úr kérem, Karinthy Frigyes 16 humoreszkjét tartalmazó kötete
 Tanár úr kérem, a Karinthy színházban és másutt előadásra kerülő zenés játék
 Tanár úr kérem…, 1956-ban készült fekete-fehér, magyar vígjáték
 Tanár úr kérem!

Lásd még
 T.Ú.K. – Tanár úr kérem!, Mátyássy Áron tévéfilmje